Haseth oder Håseth ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Håseth (* 1968), norwegischer Tennisspieler
 Carel de Haseth (* 1950), niederländischer Politiker
 Kolbjørn Håseth (* 1953), norwegischer Maler	
 Lilly Elida Håseth (* 2001), norwegische Tennisspielerin
 Lucille Berry-Haseth (* 1937), niederländische Dichterin